

Toponyme 

  ;
 , page d'homonymie ;
 , page d'homonymie.

Pseudonyme 

  (1965-), catcheur mexicain.

Clubs sportifs

Olímpico Clube ;
 Olímpico Pirambu Futebol Clube.

, club péruvien de football.

Voir aussi